Села:
 Анатолівка — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Анатолівка — Миколаївська область, Березанський район
 Анатолівка — Одеська область, Березівський район
 Анатолівка — Херсонська область, Нижньосірогозький район

 Анатолівка — колишнє село Джанкойського району Автономної Республіки Крим, ліквідоване в період з 1954 по 1968 роки

Див. також 
 Анатольєвка